

Patronymes 
Edgar Allan Poe peut faire référence à :
 Edgar Allan Poe (1809-1849), écrivain américain ;
 Edgar Allan Poe (1871-1961), magistrat américain, puis procureur général, également connu comme champion de football américain universitaire durant ses études à Princeton. Il est apparenté à l'écrivain.

Voir aussi

Lieux 
 Cottage Edgar Allan Poe
 Edgar Allan Poe National Historic Site
 Maison et musée Edgar Allan Poe
 Musée Edgar Allan Poe (Richmond)

Prix 
 Prix Edgar-Allan-Poe, baptisé en hommage à Edgar Allan Poe

Homonymie de toponyme